Сиявуш-паша:
 Канижели Сиявуш-паша (ум. в 1602) — великий визирь Османской империи в период правления султана Мурада III.
 Абаза Сиявуш-паша I (ум. в 1656) — великий визирь Османской империи в период правления султана Мехмеда IV.
 Кёпрюлю Абаза Сиявуш-паша (или Сиявуш-паша II, ум. в 1688) — великий визирь Османской империи в период правления султана Сулеймана II.